Нуево Којолар има више значења:

 Нуево Којолар (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуево Којолар (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику